Die 39. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1935/36 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Lausanne-Sports.

Nationalliga 

|}
|}

Aufstiegsspiele 
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

|}

Der FC Locarno und der FC Aarau stiegen in die 1. Liga ab. Der FC Luzern stieg in die Nationalliga auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 
 L'Express und L'Impartial Jahre 1935/36 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1935/36 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1935/36 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1936
Fußballsaison 1935/36